Märkband kan syfta på:

Märkband (böcker) – den svenska fackmässiga termen för band i psalmböcker.
Märkband (textil) – de band man använder för att märka till exempel kläder eller textilier  med syfte att kunna identifiera dem.